Салгейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Салгейру (Фундан) — парафія.
 Вале-де-Салгейру — парафія.
 Салгейру-ду-Кампу — парафія.